Прушинский — посёлок в Зырянском районе Томской области России. Входит в состав Чердатского сельского поселения.

География 
Посёлок находится в юго- восточной части Томской области, в пределах Чулымской равнины, к северу от реки Чети, на расстоянии примерно 16 километров (по прямой) к северо-востоку от села Зырянского, административного центра района. Абсолютная высота — 110 метров над уровнем моря.

Часовой пояс

История 
Основан в 1924 году.
По данным 1926 года имелось 6 хозяйств и проживал 23 человека (в основном — поляки). В административном отношении являлись центром Прушинского сельсовета Зырянского района Томского округа Сибирского края.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 51,7 %, женщины — соответственно 48,3 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 %.

Улицы 
Уличная сеть посёлка состоит из четырёх улиц и одного переулка.

Примечания 

Населённые пункты Зырянского района